Sidonie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Sidonie est un prénom féminin, Sidonie peut être aussi un patronyme.

Jude Sidonie (né en 1977), athlète seychellois

Saints et bienheureux chrétiens 
 Sidonie (°1916 - †1955), Zdenka Cecilia Schelingová bienheureuse, martyre en Slovaquie ; fêtée le 31 juillet
 Sidonie, sœur de Héliosis, juif qui selon une légende chétienne fut délégué de Géorgie pour siéger au tribunal qui jugea le Christ ; il aurait rapporté de Jérusalem la tunique dans laquelle mourut Jésus et dont Sidonie s'enveloppa pendant son agonie. La chapelle de Mzkheth est élevée sur le tombeau de Sainte Sidonie.

Autres personnalités portant ce prénom

Personnage de fiction 
 Tante Sidonie, un personnage de la série de bande dessinée belge Bob et Bobette de Willy Vandersteen.
 Une oie, personnage d'Aglaé et Sidonie, un dessin animé.

Autre 
 Sidonie est le portail scientifique du Centre national de recherche technologique "nickel et son environnement" en Nouvelle-Calédonie.

Références

Son équivalent masculin 
 Sidoine

Prénom féminin
Prénom français